Partit Nacionalista de Zanzíbar, partit polític històric de Zanzíbar
 Parc Nacional de Zinave, parc nacional ubicat a la província d'Inhambane, a Moçambic